Calipari ist der Familienname folgender Personen:

 John Calipari (* 1959), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Nicola Calipari (1953–2005), italienischer Geheimagent